Баб-эль-Сагир:

 Баб-эль-Сагир — одни из городских ворот Дамаска.
 Баб-эль-Сагир — кладбище в Дамаске.